Árpád híd, budapesti híd
Árpád híd, metróállomás (ma: Göncz Árpád városközpont)
Árpád híd, autóbusz-állomás
Árpád híd,  HÉV-megállóhely (ma: Szentlélek tér)
Árpád híd, ráckevei híd
Árpád híd, pécsi híd